Tetón puede referirse a:

 Aumentativo de teta; 
 En Rioja (España) nombre del lechón (cría aún lactante del cerdo); 
 Tetón (náutica): peña o piedra que sobresale en tierra o en el mar y de figura más o menos cónica; o
 Antiguo nombre del municipio de Córdoba (Colombia).